Een verkeersweg:
 M-25.2 (Kosovo)
 M25.2 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M25.2 (Joegoslavië)